Condado de Dorchester  es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Dorchester (Carolina del Sur)
 Condado de Dorchester (Maryland)

También es el nombre de un condado de Canadá:
 Condado de Dorchester (Quebec)